Athysanus är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Burmeister 1838. Athysanus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Athysanus